O Desafio Internacional de Tênis de 1921 foi a 16ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Nessa edição, um recorde de 12 times participam, sendo as estreias dos times da Argentina, Tchecoslováquia, Dinamarca, Índia, Japão, Filipinas e Espanha no desafio. Os Estados Unidos defenderam seu título no West Side Tennis Club, em Nova Iorque.

Disputas

Grupo Mundial

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1921
1921 no desporto